DREAM er navnet på flere forskellige institutioner:

 DREAM – Danish Rational Economic Agents Model - en makroøkonomisk model og institutionen bag den, der foretager modelberegninger for bl.a. den danske regering
 DREAM (forløbsdatabase) – Beskæftigelsesministeriets database med beskæftigelses- og andre personoplysninger for i alt ca. 5 mio. mennesker fra 1991 og frem